Bicet ist der Familienname folgender Personen:
 Nora Aída Bicet (* 1977), kubanisch-spanische Speerwerferin
 Yusmay Bicet (* 1983), kubanische Dreispringerin

Siehe auch:
 Bisset
 Bissett